Муличен има више значења:

 Муличен (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Муличен (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Муличен (Чичимила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику